Гастон Андрес Лодико (; род. 28 мая 1998, Ланус) — аргентинский футболист, полузащитник. Ныне выступает за аргентинский клуб «Ланус».

Биография 
Гастон Лодико присоединился к футбольной школе «Лануса» в 2008 году. 27 января 2018 года он дебютировал в аргентинской Примере, выйдя в основном составе в домашнем матче против «Патронато». Игра завершилась со счётом 1:1. 21 апреля того же года Лодико забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в гостевой игре с командой «Сан-Мартин де Сан-Хуан».

В первой половине 2020 года на правах аренды выступал за венгерский «Ференцварош», в составе которого стал чемпионом страны.

В розыгрыше Южноамериканского кубка Гастон сыграл только в одном матче, против «Боливара» в первой игре 1/8 финала (поражение 2:1).

Титулы и достижения 
  Чемпион Венгрии (1): 2019/20
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2020

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Ференцварош»